ECHA se može odnositi na:

 Evropska hemijska agencija, regulatorna agencija
 Dugolančani-3-hidroksiacil-KoA dehidrogenaza, oznaka enzima